

Богородське сільське поселення — сільське поселення, Корткероський район, Республіка Комі
 Богородське сільське поселення — сільське поселення, Ульчський район, Хабаровський край